Települések listái országok szerint
 
Városok országok szerint